En Pologne, Chrząstowo est le nom :

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 du village de Chrząstowo, dans le powiat d'Inowrocław ;
 du village de Chrząstowo, dans le powiat de Nakło.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Chrząstowo.

 dans la voïvodie de Poméranie :
 du village de Chrząstowo.

 dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale :
 du village de Chrząstowo.